rodzina zastępcza – forma prawna,
 Rodzina zastępcza – polski serial telewizyjny,
 Rodzina zastępcza – film produkcji amerykańskiej.